Don Gummer – scultore statunitense
 Grace Gummer – attrice statunitense
 Mamie Gummer – attrice statunitense